"LIke This", canção por Technotronic de 1999 
 "Like This", canção por Brandy de 2002 do álbum Full Moon
 "Like This", canção por Snoop Dogg de 2006 do álbum Tha Blue Carpet Treatment
 "Like This" (canção de Kelly Rowland), canção por Kelly Rowland com Eve de 2007
 "Like This" (canção de Mims), canção por Mims de 2007
 "Like This", canção por Meisa Kuroki de 2008
 "Like This", expressão inglesa de indicação de aprovação em redes sociais (exemplo: Facebook)

Desambiguação